Белгато́й () — село в Веденском районе Чеченской республики. Административный центр Белгатойского сельского поселения.

География 
Село расположено на левом берегу реки Аксай напротив села Дарго, в 28 км к северо-востоку от районного центра Ведено и 94 км от Грозного .

Ближайшие населённые пункты: на востоке — село Дарго, на севере — село Центорой, на северо-западе — село Верхние Курчали, на юго-западе — село Джани-Ведено, на востоке — село Беной, на западе — село Тазен-Кала
.

История 
По преданиям, село было основано неким Эла Хаси, владевшим землями между реками Хулхулау и Аргуном. Отец Эла Хаси-Ховра жил в горах и владел там землями, включая ущелье в верховьях реки Хулхулау, которое использовалось им как естественный загон для лошадей. Это ущелье и поныне именуется в народной памяти «Ховр боьра» (ущелье Ховра) или «Говри боьра» (ущелье для лошадей).

В 1770 году в Белгатое на средства местных жителей была построена мечеть из камня. Белгатойская мечеть является одной из самых старых действующих мечетей Чеченской республики. Объект культурного наследия регионального значения

В период с 1944 по 1958 года, после депортации чеченцев и ингушей и ликвидации Чечено-Ингушской АССР, село носило название Шаитли и входило в состав Веденского района ДАССР. После восстановления ЧИАССР, селу было возвращено его прежнее название. 

Во время первой и второй войны село было значительно разрушено.

Население

Примечания 

Населённые пункты Веденского района